

Patronyme 

 Alfred Lardeur (1850- ??), peintre décorateur
 Raphaël Lardeur (1890-1967), artiste peintre et maître-verrier, fils d'Alfred Lardeur;
 Gérard Lardeur (1931-2002), sculpteur et maître-verrier français, fils de Raphaël Lardeur;
 Thomas Lardeur (1966- ), sculpteur français, fils de Gérard Lardeur ;
 Alexandre Lardeur (1964- ), photographe français, fils de Gérard Lardeur.

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme français